Pierre David (Verviers), een lid van het Belgisch Nationaal Congres.
 Pierre-Joseph David, Belgisch volksvertegenwoordiger
 Pierre-Hubert David, Belgisch volksvertegenwoordiger
 Pierre David (filmproducent), een Canadees producer